pasierb – przybrany syn.

Inne 
 Janusz Pasierb – polski ksiądz katolicki, poeta i eseista, historyk i znawca sztuki i kultury.
 Pasierb – polski herb szlachecki.
pasierb – w sadownictwie; pęd wyrastający przedwcześnie.